Steve, Steven, ou Stephen Bullock peut faire référence à :

 Steve Bullock (né en 1954), homme politique britannique, premier maire élu au suffrage direct du borough londonien de Lewisham ;
 Steve Bullock (né en 1966), homme politique américain, gouverneur du Montana depuis 2013 ;
 Stephen Bullock (1735-1816), homme politique américain, représentant du Massachusetts au Congrès des États-Unis ;
 Steven Bullock (né en 1966), joueur de football anglais.

Source de la traduction